Каменское плато:

Топоним в Казахстане 
 Каменское плато — аул (село) в Талгарском районе Алматинской области Казахстана.
 Каменское плато — улица в Медеуском районе города Алматы на юго-восточной окраине.
 Каменское плато — жилой массив в микрорайоне Кольсай в г. Алматы.

Названия организаций в г. Алматы в Казахстане 
 «Каменское плато» — астрофизическая обсерватория на юго-восточной окраине г. Алматы.
 «Каменское плато» — климатический, кумысолечебный курорт и санаторий для больных активными формами туберкулёза лёгких на улице Кербулакская в г. Алматы.
 «Каменское плато» — садоводческое товарищество в г. Алматы.